

Кертленд — місто, штат Огайо
 Кертленд — переписна місцевість, штат Нью-Мексико